Novăcești se poate referi la următoarele localități din România :

 Novăcești, Alba
 Novăcești, Prahova